

Astronomia 
 Ksa  – cratere di Titano

Codici 
 KSA – Codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Kosrae (Micronesia)
 KSA – Codice nazione del CIO per l'Arabia Saudita
 KSA – Codice nazione della FIFA per l'Arabia Saudita
 ksa – codice ISO 639-3 della lingua shuwa-zamani
 KSA – codice ISO 3166-2:FM di Kosrae (Micronesia)